Das Internationaux de Strasbourg 2009 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Straßburg. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 18. bis 23. Mai 2009 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Aravane Rezaï und Lucie Hradecká, das Rezaï in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Nathalie Dechy und Mara Santangelo in  Sätzen gegen Claire Feuerstein und Stéphanie Foretz.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
2009